Le nom de Dessalines est particulièrement lié à l'histoire et à la géographie d'Haïti :
 Jean-Jacques Dessalines, général, est le premier dirigeant de la République d'Haiti
 Dessalines est le nom d'une ville haïtienne baptisée en l'honneur de Jean-Jacques Dessalines, chef-lieu du département de l'Artibonite et de l'Arrondissement homonyme, subdivision de ce même département.